John Bradbury peut faire référence à :
 John Bradbury (1768–1823), botaniste écossais ;
 John Bradbury (1er baron Bradbury) (1872–1950), économiste britannique ;
 John Bradbury (3e baron Bradbury) (1940), pair britannique, petit-fils du  baron ;
  (1953-2015), percussionniste anglais du groupe The Specials ;
 autre nom de Jack Bradbury (1914-2004), animateur américain et artiste de bande dessinée.